Cérilly – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Côte-d’Or.
 Cérilly – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Yonne.
 Cérilly – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Allier.